Luiz Hiroshi Mizutani ou Hiro-San (, ) é um tecladista brasileiro. É integrante da banda de Lulu Santos, na qual atua como tecladista e produtor musical.

Já tocou com vários artistas do cenário musical brasileiro, tais como Claudinho & Buchecha, Rita Lee, Jorge Vercillo, Daniela Mercury e Luciana Mello, entre outros.

Tecladistas do Rio de Janeiro
Produtores musicais do Rio de Janeiro (estado)
Brasileiros de ascendência japonesa